Bangkok este divizat în 50 de districte (khet เขต, numite greșit și amphoe อำเภอ ca și cele din alte provincii), care la rândul lor sunt divizate în 180 de khwaeng แขวง, echivalent pentru tambon ตำบล din alte provincii.

Referințe

Vezi și
Lista districtelor Thailandei

Amphoe
Bangkok